Тумбо де ла Монтања има више значења:

 Тумбо де ла Монтања (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Тумбо де ла Монтања (Пализада), насеље у савезној држави Кампече у Мексику